Fahlman är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Fahlman
 Anders Fahlman
 Georg Fahlman
 L, född Jensen
 Per Fahlman
 Scott Fahlman
 Sven Fahlman

 Fahlmans conditori

Fählmann 
 Friedrich Robert Fählmann (Faehlmann)

Svenska efternamn